Хемиссе́т или Хемисет () — город в Марокко, расположен в области Рабат-Сале-Заммур-Заер.

История 
Город был основан французами в 1920 году.

Географическое положение 
Центр города располагается на высоте 467 метров над уровнем моря.

Демография 
Население города по годам:

Примечания 

Города Марокко